Arias kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Arias, Argentina, Córdoba,

Mexiko 

 Arias, Mexiko, Guanajuato, Comonfort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar